Dentro me – album dei La Crus del 1997
 Dentro me – singolo di Marina Rei del 1997
 Dentro me – singolo di J-Ax del 2011